Corneteiro ou clarim é uma qualificação militar (QM-00/10) do Exército Brasileiro. Seus integrantes são formados em unidades militares possuidoras de banda de música. Apesar de os atuais quadros de Organização das Unidades Militares possuírem vagas apenas para cabos e soldados desta qualificação militar, é possível encontrar sargentos que cumprem suas funções. Militares estes que fazem parte de uma qualificação militar extinta (QM 51/10). A última turma de formação de sargentos corneteiros foi em 1999, após esse ano o comando do exército achou por bem extinguir essa qualificação.

Sua função nas unidades do exército é participar das diversas solenidades e formaturas, dando os toques para a execução dos movimentos de Ordem Unida, bem como através de seus toques diários: Alvorada, Recepção de Autoridades Militares, Silêncio e outros . O manual que regula os toques militares é o C-20-5 (Manual de Toques do Exército).

A música sempre esteve ligada às ações militares desde tempos muito remotos, não apenas como meio de comunicação no campo de batalha, como também como elemento psicológico, animando as tropas e atemorizando os inimigos. Os soldados usavam deste artifício como forma de comunicação e orientação em combate e este instrumento era um dos itens mais revenerados juntamente com os estandartes de tropas. O soldado corneteiro tinha ordens expressas de destruir a sua corneta em caso de risco de captura e hoje em dia são muito raros os objetos intactos em museus e coleções particulares.

Toques utilizados no Exército:

Bandeira Avançar

Em Continência a Bandeira

Sentido

Descansar

A vontade

Cessar A vontade

Ombro arma

Marcar passo

Apresentar Arma

Cruzar Arma

Descansar Arma

Arma Baioneta

Desarmar Baioneta

Ordinário Marche

Alto

Cobrir

Firme

Direita Volver

Esquerda Volver

Meia Volta Volver

Fora de Forma

Voltas Volver
Armas do Exército Brasileiro